.tz - internetes tartománykód
tz - müncheni bulvárlap